Hadovka může mít více významů:

 hadovka (houba) – rod hub z čeledi hadovkovité (Phallaceae)
 hadovka smrdutá
 hadovka valčická
 hadovka (rostlina) (Ophiorrhiza) – rod rostlin z čeledi mořenovité
 Hadovka (potok) – potok a stejnojmenný přírodní park, kterým protéká
 Přírodní park Hadovka v západních Čechách
 Hadovka (usedlost) – usedlost na pražské Hanspaulce
 Hadovka (park) – park v Praze-Dejvicích
 typ ozdobné pásky připevňované na oděv
 okurka hadovka – druh okurky
 zmijovka – typ čepice s klikatou čarou na lemu